Stati Uniti d'America
 Red Bank – census-designated place della Contea di Lexington, Carolina del Sud
 Red Bank – borough della Contea di Monmouth, New Jersey
 Red Bank – città della Contea di Hamilton, Tennessee